Bachelor’s Hope bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Bachelor’s Hope (Centreville, Maryland), NRHP-ID: 84001855
 Bachelor’s Hope (Chaptico, Maryland), NRHP-ID: 72001483